Дмитрий Денисюк:
* Денисюк, Дмитрий Васильевич (род. 1977) — белорусский футболист.
 Денисюк, Дмитрий Петрович (род. 1966) — советский и литовский актёр театра и кино .